Barletta steht für:
 eine Hafenstadt der italienischen Provinz Barletta-Andria-Trani, Apulien, siehe Barletta
 DOC-Weine aus der Provinz Barletta-Andria-Trani, Apulien, siehe Barletta (Wein)

Barletta ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Barletta (1925–2008), argentinischer Komponist und Bandoneonvirtuose
 Angelo Barletta (* 1977), italienisch-deutscher Fußballspieler
 Gabriel Barletta, italienischer Geistlicher und Prediger
 Leónidas Barletta (1902–1975), argentinischer Journalist und Schriftsteller
 Lou Barletta (* 1956), US-amerikanischer Politiker